Hattyúk, a récefélék közé tartozó madár (például bütykös hattyú, kis hattyú)
 Hattyú csillagkép